Митрополи́т Палла́дий (, в миру Васи́лиос Антони́у, ; ) — епископ Иерусалимской православной церкви, митрополит Птолемаидский (1998—2010).

Биография 
В 1955 году прибыл в Иерусалим, где стал обучаться в Иерусалимской патриаршей школе.

В 1957 году принял монашеский постриг и 14 марта 1957 года был рукоположен во иеродиакона. Впоследствии поступил в Богословскую школу на острове Халки, которую окончил в 1964 году. 10 августа 1964 году был рукоположен во иеромонаха, в 1965 году — возведён в сан архимандрита. В 1968 году направлен в Англию на стажировку и изучение английского языка.

В 1972 году вошёл в состав Священного Синода Иерусалимской Православной Церкви. Нёс послушание секретаря Патриаршей канцелярии, входил в состав комиссии по вопросам православных школ в Иерусалиме.

23 мая 1975 года был назначен Экзархом (представителем) Гроба Господнего в Греции.

8 ноября 1976 года рукоположен в сан епископа с возведением в сан архиепископа Иорданского. Возглавил Церковный суд Иерусалимской Патриархии, 28 апреля 1981 года — назначен Патриаршим эпитропом в Вифлееме, в 1983 году — возглавил Церковный апелляционный суд, в 1985 году — вошёл в состав Ревизионной комиссии.

11 ноября 1991 года был возведён в сан митрополита. В 1998 году был переведён на Птолемаидскую кафедру.

Последние годы жизни привёл в Дейр-Хаджла, в монастыре преподобного Герасима Иорданского, где скончался 3 августа 2010 года.

4 августа 2010 года состоялось отпевание в храме святых равноапостольных Константина и Елены в Иерусалиме которое возглавил патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил III в сослужении иерархов и клириков Иерусалимской православной церкви и в присутствии генерального консула Греции в Иерусалиме. Погребён в монастыре преподобного Герасима Иорданского близ Иерихона.

Примечания 

Выпускники Халкинской богословской школы
Митрополиты Иерусалимской православной церкви